Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach ist der Name von Stillgewässern (sortiert nach dem Abflussgewässer):

 Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach (Reichenbach) an der Lauter (Rhein, Gernsheim) vor Reichenbach (Lautertal), Kreis Bergstraße, Hessen
 Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach (Spraitbach) (auch Reichenbachsee) am Reichenbach bei Spraitbach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach (Hechingen) am Reichenbach vor Stetten (Hechingen), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg